Ел Чакуако има више значења:

 Ел Чакуако (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чакуако (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику